Reljefni oblici u pokrajini Nunavut, Kanada:
 Foxe (zaljev)
 Foxe (kanal)
 Foxe (poluotok)
 Dunne Foxe, otok